Sancho Sánchez puede referirse a:
Sancho Sánchez (f. 1127), noble navarro de los siglos XI-XII
Sancho Sánchez de Vicuña (siglo XII-XIII). 
Sancho Sánchez de Jódar, señor de Jódar (siglo XIII).
Sancho Sánchez de Oteiza, obispo de Pamplona (siglo XV).
Sancho Sánchez de Rojas, clérigo y diplomático (siglo XV).
Sancho Sánchez de Munón, conquistador (siglo XVI).